Тропический парк Нонг Нуч — это 600 акров (2,4 кв. км) ботанических садов и местных достопримечательностей, расположенных на 163-м километре Сукхумвит-роуд в провинции Чонбури, Таиланд, (близи курортного города Паттайя).

История 
В 1954 году мистер Писит и миссис Нонг Нуч Тансача приобрели около 600 акров земли в провинции Чонбури. Изначально планировалось создать фруктовые и овощные плантации, но позже было решено ориентировать парк на туристов, и были созданы рестораны, бунгало, бассейны, банкетные залы и т. д. И уже в 1980 году парк был открыт для всех желающих. А с 2001 года директором парка стал сын миссис Нонг Нуч — Кампон Тансача. В 2010 году на выставке флористов в Великобритании в городе Челси сад Нонг Нуч победил в номинации «Тропические растения».

Состав парка

Сад орхидей

Сад кактусов

Французский парк 
В 1996-1997 годах были проведены дноуглубительные работы на расположенном в парке озере. Увеличение объёма доступной воды позволило расширить парковую зону. В 1998 году был открыт для публики небольшой парк в стиле французского ландшафтного дизайна, который иногда называют миниатюрной копией Версальского парка. Парк был разбит на территории, где раньше находилась плантация подсолнечника. Парк обрамлён различными декоративными элементами — каменным полуамфитеатром с многочисленными буддистскими пагодами, пальмами, аллеей с красными английскими телефонными будками.

Французский парк занимает площадь около 1 гектара (длина с востока на запад — около 190 м, наибольшая ширина — 50 м). Французский прототип значительно масштабнее, его современная площадь около 900 гектаров.

Холм бабочек

Слоновья ферма

Садик птиц

Сад водных растений

Сад бонсай

Сад горшков 
Созданы невероятные скульптуры из цветочных горшков. Большинство горшков созданы в тайском стиле и обожжены в печи. Из горшочков созданы различные скульптуры в форме машин, зданий, паровозов.

Голубой сад 
В «Тропическом парке Нонг Нуч» собрана и продолжает пополняться уникальная коллекция пальм и папоротников. В сентябре 1998 года парк принимал Международное общество пальм (200 делегатов, представляющих 33 страны), которым было установлено, что парк обладает самым большим собранием видов пальм, растущих в одном месте. В настоящее время в мире существует 2600—2800 видов и разновидностей пальм, из них в парке Нонг Нуч зарегистрировано произрастание 1100 видов. В ближайшие годы планируется увеличить коллекцию до 2000 видов. Главная цель директора и управления парка — собрать наиболее полную коллекцию видов и разновидностей пальм.

В настоящее время в коллекции содержатся некоторые виды пальм, которые за пределами ареала их произрастания встречаются только здесь. В дальнейшем нельзя переоценить их важность как объекта исследования профессионалами или простого восхищения любителями растений.

Во всём мире происходит быстрое разрушение лесов, мест произрастания пальм, и в дальнейшем всё больше людей будет приезжать в парк Нонг Нуч для знакомства с видами пальмами, которые иначе были бы им недоступны. Благоприятный климат, уход и забота, энтузиазм в пополнении коллекции позволяют надеяться, что тропический парк Нонг Нуч станет действительно настоящим живым хранилищем пальм в противовес любому гербарию.

Автопарк 
Хозяином «Тропического парка Нонг Нуч» с 2001 года является сын мадам Нонг Нуч — Кампон Тансача. Одним из его хобби стали автогонки и спортивные автомобили. Впрочем, в автопарке нынешнего хозяина сада имеются не только спортивные авто, все машины в коллекции эксклюзивны. Автопарк Кампона Тансача расположен в центре самого сада, около 40 автомобилей размещаются на двух этажах специализированной автопарковки. Посещение автопарка является частью экскурсионной программы. В коллекции собраны автомобили таких известных марок, как Cadillac, Ford, Lotus, BMW, Subaru, Mitsubishi, Mini, Nissan и другие.

Стоунхендж 
К северо-востоку от французского парка находится небольшой парк Стоунхендж, названный в честь известного мегалитического сооружения, расположенного в Англии. Парк имеет форму круга радиусом около 35 метров, обрезанного с севера и востока двумя пересекающимися дорогами. В центре парка расположена мегалитическая конструкция диаметром около 30 м, внешне и размерами напоминающая английский прототип (диаметр оригинала 33 м). 

Строительство парка было завершено в 2000 году. Каменные блоки приблизительно прямоугольной формы, из которых построено сооружение, доставлены из провинции Прачинбури. Директор парка, г-н Кампон Тансача приказал выгравировать на одном из камней следующую фразу:

На этом месте г-жа Нонгнуч Тансача хотела создать центр для будущих поколений, чтобы изучать и развивать будущее (1 января 2000 года).

At This place, Nongnooch Tansacha wanted to create a center for future generations to learn and develop the future (1st January, 2000).

Ссылки 
 Nongnooch Tropical Botanical Garden

Примечания 

Садоводство
Ботанические сады Таиланда
Паттайя